L'edizione 1960-1961 della Milli Lig vide la vittoria finale del Fenerbahçe Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Metin Oktay (Galatasaray Istanbul), con 36 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Fenerbahçe Istanbul Campione di Turchia 1960-1961.
 Fenerbahçe Istanbul ammesso alla Coppa dei Campioni 1961-1962.
 Altay Izmir, Altınorduspor e Adana Demirspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1960
Calcio nel 1961
Campionato turco di calcio